Garudimimus brevipes es la única especie conocida del género extinto Garudimimus ("imitador de Garudá") es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo deinoquéirido, que vivió a  finales del período Cretácico, hace aproximadamente 98 y 90 millones de años, entre el Cenomaniense y el Turoniense, en lo que hoy es Asia. Sus fósiles se encontraron en Bayshin Tsav (Mongolia).

Descripción
Garudimimus era un ornitomimosauriano relativamente pequeño. En 2010, Gregory S. Paul estimó su longitud adulta en 2,5 metros, el peso en treinta kilogramos. La longitud del fémur es de 371 milímetros. Garudimimus fue uno de los primeros ornitomimosaurios y parece no haber sido tan adecuado para la velocidad como los ornitomímidos más derivados. Tenía piernas relativamente cortas, pies pesados y en la cadera, el ilión más corto, esta última indicaba que la musculatura de las piernas no estaba tan desarrollada como en la mayoría de los ornitomímidos. El pie tenía cuatro dedos y un vestigio del primer dígito, mientras que todos los otros ornitomímidos eran tres dedos con el primer y quinto dedo perdido. El cráneo sin dientes tiene mandíbulas muy rectas que terminan en una punta de hocico más redondeada que la de otras personas del grupo, y ojos más grandes.

Anteriormente se pensaba que este miembro "primitivo" de Ornithomimosauria poseía un cuerno lacrimal en la parte superior del cráneo, frente a la cuenca del ojo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que este "cuerno" era simplemente el extremo posterior afilado y afilado del hueso nasal mal ubicado. Otro error inicial fue la sugerencia de Thomas Holtz de que el pie se había reconstruido incorrectamente y de hecho habría sido arctometatarsiano, con la parte superior del tercer metatarsiano excluido de la superficie frontal del metatarso, lo que demuestra una estrecha relación entre los ornitomimosaurianos con los tiranosauroideos que muestran la misma condición. Kobayashi concluyó que la descripción original de Barsbold había sido correcta en este punto.

Descubrimiento e investigación 
En 1981, durante una expedición soviética en Mongolia hasta el desierto de Gobi, un esqueleto terópodo fue descubierto en Baishin Tsav en provincia de Ömnögovi, Mongolia. El mismo año este espécimen fue nombrado y descrito por Rinchen Barsbold, como la especie tipo Garudimimus brevipes. El nombre del género combina una referencia a la Garuda, criatura alada de la mitología budista de Mongolia, con el término en latín mimus, "imitar". El nombre específico se deriva del latín brevis, "cortos", y pes, "pie", en referencia a su corto metatarso. 

El espécimen holotipo, GIN 100/13, fue descubierto en sedimentos del Cretácico superior de la formación Bayan Shireh, la estratificación de la misma es incierta. Su posible rango de edad va desde el Cenomaniano hasta el Campaniano. Consiste en un esqueleto bastante completo y articulado que incluye el cráneo pero que carece de la cintura escapular, las extremidades anteriores y el extremo de la cola, de un individuo subadulto. El espécimen hoy en día se suele considerar como el único fósil conocido de Garudimimus , aunque Philip J. Currie afirmó una vez que parte del material de Archaeornithomimus pertenecía a Garudimimus. El esqueleto se describió por primera vez en detalle en obras de Yoshitsugu Kobayashi de 2004 y 2005.

Clasificación
En 1981, a raíz de las inusuales características morfológicas que presentaban los restos fósiles, Rinchen Barsbold asignó a Garudimimus a una familia separada, Garudimimidae. Los análisis cladísticos modernos analizan recuperar a Garudimimus ya sea en una posición basal dentro de Ornithomimosauria cerca de la familia Ornithomimidae o una posición basal pero dentro de los Ornithomimidae. En 2014 Garudimimus fue determinado como un taxón hermano a Deinocheirus por Yuong-Nam Lee y por lo tanto fue asignado a la familia Deinocheiridae sinonimizando Garudimimidae con Deinocheiridae.

Filogenia

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Ornithomimosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia